Hans Huber (1852–1921) – szwajcarski kompozytor
 Hans Huber (ur. 1930) – niemiecki bokser, medalista olimpijski